Вердикт — вирок, ухвала колегії присяжних засідателів, переважно суду присяжних.

Література 
 1958: «Вердикт» — детективна п'єса Агати Крісті.
 1980: «Вердикт» — роман судового адвоката та автора бестселерів , на основі якого американський режисер Сідні Люмет у 1982 році зробив однойменний фільм.
 1913: «Вирок» — оповідання Франца Кафки про взаємини між сином та його батьком, яке він написав у 1912 році.

Музика 
  — п'ятнадцятий студійний альбом американського гурту «Квінзрайк».

Фільми 
  —  — американська чорна драма режисера  за сценарієм Пітера Мілна.
  —  — французький драматичний фільм режисера Жана Валера.
  —  — франко-італійський фільм режисера Андре Каятта з участю Софії Лорен та Жана Габена.
  — «Вердикт» — американський фільм, судова драма, американського режисера Сідні Люмета, адаптація однойменного роману судового адвоката та автора бестселерів , яку зробив .
  —  — бельгійський драматичний фільм режисера .
  —  — філіппінський кримінальний фільм режисера Раймунда Рібе Гутьєреса.
  —  — американський фільм заснований на реальних подіях.

Телебачення

Телесеріали 
  —  — чотирисерійний британський юридичний кримінальний телевізійний серіал, який вперше демонструвався на каналі ITV.
  —  — телепередача на каналі BBC, в якій дванадцять знаменитостей виступають у ролі присяжних на суді за вигаданою справою про зґвалтування.
  —  — австралійська дискусійна телепрограма на каналі Nine Network, яку веде журналіст новин .

Епізоди 
  —  — 2-га (17-та) серія 2-го сезону американського телесеріалу «Династія», який транслювалася на каналі ABC з 12 січня 1981 року по 11 травня 1989 року.
  —  — 6-та (94-та) серія 5-го сезону американського телесеріалу «Династія», який транслювалася на каналі ABC з 12 січня 1981 року по 11 травня 1989 року.
  —  — 11-та (186-та) серія 9-го сезону американського телесеріалу , який транслювалася на каналі NBC з 1986 року по 1992 року.

Телепередачі 
  — телепередача Вероніки Клутьє, що транслюється у провінції Квебек французькою мовою з 5 квітня 2010 року на громадському телебаченні Канади, яке належить Спілці Радіо-Канади.

Примітки